Макс Э́рих (, род. 24 июня 1991) — американский актёр, певец и танцор. Наиболее известен благодаря роли Фенмора Болдуина в дневной мыльной опере CBS «Молодые и дерзкие», которая принесла ему четыре номинации на дневную премию «Эмми» — в 2013, 2014, 2015 и 2016 годах. В 2014—2015 годах играл второстепенную роль Хантера Мэя во втором и третьем сезонах сериала CBS «Под куполом».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Дети-актёры США
Киноактёры США